Qiaoxi (桥西, pinyin  Qiáoxī )  betyder "väster om bron" och är en vanlig lägesangivelse på kinesiska. Den förekommer ofta i par med Qiaodong (桥东, pinyin  Qiáodōng), "öster om bron".

Qiaoxi kan avse:

Kina

Hebei
Qiaoxi, Shijiazhuang – ett stadsdistrikt i Shijiazhuang
Qiaoxi, Xingtai – ett stadsdistrikt i Xingtai
Qiaoxi, Zhangjiakou – ett stadsdistrikt i Zhangjiakou

Inre Mongoliet
Qiaoxi (köping i Kina)

Jiangxi
Qiaoxi (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,39, long 114,77)

Sichuan
Qiaoxi (ort i Kina, Sichuan Sheng, lat 32,09, long 106,20)

Se även
 Qiaodong, förgrening

WP:Projekt Kina
Kinas geografi